Bettlach (Haut-Rhin)
 Bettlach (Zwitserland)